A Sporting Chance (film van Henry King), een film uit 1919 van Henry King
A Sporting Chance (film van George Melford), een film uit 1919 van George Melford